Barraquito of barraco, een Spaanse koffiebereiding
 El Barraco, een gemeente in de Spaanse provincie Ávila